Schriftsprache steht für:

 schriftliche Sprachäußerungen, siehe Geschriebene Sprache
 diejenige Varietät mündlicher wie schriftlicher Sprachverwendung, die kodifiziert ist und innerhalb einer Sprache das höchste Ansehen hat, siehe Standardvarietät
 eine Einzelsprache einschließlich ihrer Dialekte mit standardisierter Varietät, siehe Standardsprache

Siehe auch:
 Schriftspracherwerb (Lesen- und Schreiben-Lernen)
 deutsche Schriftsprache (Standarddeutsch)